Лига Майор 1949/1950 ()  — 7-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1949/1950
Мексика
Мексика
1949 год в Мексике
1950 год в Мексике